Osoby o tym nazwisku:
 Jimmy Marku – angielski kulturysta i strongman
 Rovena Marku – albańska pływaczka

Miejsca o tej nazwie:
 Bateria Qalet Marku – bateria artyleryjska w Baħar iċ-Ċagħaq, w granicach Naxxar na Malci
 Marku – gaun wikas samiti w zachodniej części Nepalu